Orel je pristal ima več pomenov:
 Orel je pristal (roman) (1975),
 Orel je pristal (film) (1976),
 citat iz lunarne misije Apollo 11.